Лос Милагрос има више значења:

 Лос Милагрос (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Милагрос (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Милагрос (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Милагрос (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Милагрос (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Милагрос (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Милагрос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Милагрос (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Милагрос (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику